Milford je název těchto obcí v USA:

 Milford (Kalifornie)
 Milford (Connecticut)
 Milford (Delaware)
 Milford (Illinois)
 Milford (Decatur County, Indiana)
 Milford (Kosciusko County, Indiana)
 Milford (Iowa)
 Milford (Kansas)
 Milford (Maine)
 Milford (Massachusetts)
 Milford (Michigan)
 Milford (Missouri)
 Milford (Nebraska)
 Milford (New Hampshire)
 Milford (New Jersey)
 Milford (New York)
 Milford (Ohio)
 Milford (Pensylvánie)
 Milford (Texas)
 Milford (Utah)
 Milford (Virginie)
 Milford (Wisconsin)

Externí odkazy